Domkau ist ein deutscher Ortsname:
 Domkau in Böhmen, nach 1945: Domkov, erloschener Ortsteil der Gemeinde Provodov-Šonov im Okres Náchod, Tschechien
 Domkau, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Domkowo im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen